

Toponymes 
 Kirsanov, ville de l'oblast de Tambov, en Russie

Patronymes 
Kirsanov (masculin ; ) ou Kirsanova (féminin ; ), également Kirsanoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Kirsanov, kick-boxeur russe
 Dimitri Kirsanoff (1899-1957), réalisateur français
 Semion Kirsanov (1906-1972), poète soviétique 
 Sergueï Kirsanov, kayakiste russe

Patronyme russe